Push the Button ("premi il pulsante" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Push the Button – album di Money Mark del 1998
 Push the Button – album dei The Chemical Brothers del 2005
 Push the Button – singolo delle Sugababes del 2005, dall'album Taller in More Ways
 Push the Button – brano musicale interpretato dai Teapacks, in gara per Israele all'Eurovision Song Contest 2007